Trüb ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ludwig Paul Trüb (1894–1981), deutscher Medizinalbeamter
 Charles Trüb (1925–2020), Schweizer Kunstmaler
 Hans Trüb (1889–1949), Schweizer Arzt und psychoanalytischer Psychotherapeut
 Rudolf Trüb (1922–2010), Schweizer Sprachwissenschaftler
 Walter Trüb (1883–1962), Schweizer Ingenieur, Verbandsfunktionär und Politiker 

Trüb steht ferner für: 
 Trüb AG, ein Schweizer Unternehmen

Siehe auch:
 Trübung